De tweede editie van het hockeytoernooi van de Gemenebestspelen voor vrouwen had plaats op de Gemenebestspelen van 2002 in het Belle Vue Hockey Centre in Manchester, Engeland. Het toernooi liep van 26 juli tot en met 3 augustus. Acht landen namen deel. India werd kampioen.

Resultaten

Groepsfase
De nummer één plaatste zich direct voor de halve finale, de nummers twee en drie spelen een tussenronde voor een plaats in de halve finale.

Groep A

Groep B

Tussenronde 
De nummers twee en drie speelden een tussenronde waarbij de winnaar zich plaatste voor de halve finale.

Halve finale

Plaatsingswedstrijden 
Om de zevende plaats

Om de vijfde plaats

 Om de derde plaats

Eindrangschikking

Bron
Fieldhockey Canada

Gemenebestspelen 2002
2002
Gemenebestspelen